Grasensee ist der Ortsname von

 Grasensee (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grasensee (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern